Анджей Млинарчик (1947-1978) - польський альпініст
 Анджей Млинарчик (народився у 1980 р.) - польський актор
 Генрик Млинарчик  (народився 1955 року) - польський політичний діяч, еколог
 Єжи Млинарчик  (народився 1931 року) - професор права, баскетболіст і польський політик
 Юзеф Млинарчик  (народився у 1953 році) - польський футболіст

Див. також
 Млинарчик (значення)